Broch bezeichnet:
 Broch (Turm), bronzezeitlicher bzw. eisenzeitlicher Turmbau in Schottland

Broch ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Broch (1864–1939), deutscher Maler und Grafiker
 Brigitte Broch (* 1943), deutsche Szenenbildnerin
 Henri Broch (* 1950), französischer Professor für theoretische Biophysik und Autor
 Hermann Broch (1886–1951), österreichischer Schriftsteller
 Hugo Broch (* 1922), deutscher Luftwaffenoffizier, Jagdflieger und Ritterkreuzträger
 Ida Elise Broch (* 1987), norwegische Schauspielerin
 Jenny Broch (um 1865–nach 1902), österreichische Opernsängerin (Sopran) und Theaterschauspielerin
 Jens Peter Broch (1819–1886), norwegischer Orientalist
 Hjalmar Broch (1882–1969), norwegischer Zoologe
 Michael Broch (* 1943), katholischer Theologe und Pfarrer
 Nicolai Cleve Broch (* 1975), norwegischer Schauspieler
 Ole Jacob Broch (1818–1889), norwegischer Mathematiker und Politiker 
 Thomas Broch (* 1947), katholischer Theologe
 Yvette Broch (* 1990), niederländische Handballspielerin

Broch ist der Name folgender Orte:
 Broch (Kürten), Ortsteil von Kürten, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Broch (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil von Oberheister, Rhein-Sieg-Kreis
 Broch BE, ein Ort in der Gemeinde Meiringen, Kanton Bern, Schweiz

Siehe auch:
 Proch
 Broich